Schmidt-Gaden ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Schmidt-Gaden, deutsche Opernsängerin
 Gerhard Schmidt-Gaden (* 1937), deutscher Chorleiter

Siehe auch:
 Schmidgaden